Alkor steht für:
 Alkor (Stern), Stern im Großen Bären
 Alkor (Kempowski), ein literarisches Werk Walter Kempowskis
 Alkor-Edition, Musikverlag und Agentur für musikalische Bühnen- und Orchesterwerke

Forschungsschiffe:
 Alkor (Schiff, 1965)
 Alkor (Schiff, 1990)